

Wydarzenia 

 Attalos II zbudował w Pergamonie wielką bibliotekę naukową (data sporna lub przybliżona)
 W Rzymie konsulami byli Publiusz Scypion Nazyka i Marek Popiliusz Lenas

Zmarli 
 Eumenes II – władca Pergamonu z dynastii Attalidów
 W drodze powrotnej z Grecji zmarł Terencjusz, komediopisarz rzymski